Příkazy mohou být:

názvy sídel
 Příkazy – obec v okrese Olomouc
 Valašské Příkazy – obec v okrese Vsetín
 Příkazy (Osíčko) – součást obce Osíčko v okrese Kroměříž (k. ú. Příkazy u Osíčka)

informatika
 příkazový řádek
 unixový shell

Rozcestníky - místopisné jméno